5-й выпуск Париж – Люксембург — шоссейной многодневной велогонки по маршруту между Францией и Люксембургом. Гонка проводилась с 15 по 17 сентября 1967 года. Победу одержал нидерландский велогонщик Ян Янссен.

Участники 
Принять участие в гонке были приглашены 10 велокоманд. Каждая команда могла состоять не более чем из 8 велогонщиков. На старт гонки вышли 80 гонщиков. До финиша соревнования в Люксембурге доехали 64 гонщика.

Маршрут 
Маршрут традиционно связал столицы двух соседних стран. Старт состоялся в пригороде Парижа — Ножан-сюр-Марн, а финиш в Люксембурге. Гонка состояла из 3 этапов, общей протяженностью 659 километров.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт 
Париж – Люксембург 1967 на FirstCycling

1967 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1967 году
Спорт в Люксембурге в 1967 году
Сентябрь 1967 года